Бреда:

 Бреда — город в провинции Северный Брабант в Нидерландах.
 Бреда — муниципалитет в провинции Жирона в Испании.
 Бреда-ди-Пьяве () — коммуна в Италии.
 НАК Бреда () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Бреда.
 Бреда — порода кур.

Фамилия 
 Бреда, Роберто (род. 1969) — итальянский футболист и тренер.

См. также 
 ван Бреда — нидерландская фамилия.
 .
 Breda — итальянская машиностроительная компания.
 Breda 30 — (Fucile Mitragliatore Breda modello 30) — итальянский ручной пулемёт периода Второй мировой войны.
 Breda 37 — итальянский станковый пулемёт периода ВМВ.
 Breda 38 — итальянский танковый пулемёт периода ВМВ.